Duitsland:
 Aspach (Baden-Württemberg)
 Aspach (Thüringen)

Oostenrijk:
 Aspach (Opper-Oostenrijk)

 Aspach (Haut-Rhin)
 Aspach (Moselle)
ook:
Aspach-le-Bas, Haut-Rhin
Aspach-le-Haut, Haut-Rhin